În limba engleză pulse înseamnă puls.

Pulse se poate referi la:

Artă și divertisment

Film
 Pulse (film din 1988), un film horror cu Cliff De Young
 Pulse (film din 1995), un video al formației Pink Floyd
 Pulse (film din 2001) sau Kairo, un horror japonez regizat de Kiyoshi Kurosawa
 Pulse (film din 2002) sau Octane, un thriller american
 Pulse: A Stomp Odyssey, un documentar din 2002
 Pulse (film din 2005), un film independent cu Stelio Savante
 Pulse (film din 2006), un remake american al filmului japonez din 2001

Literatură 
 Pulse (Augustus), un personaj din universul Marvel Comics
 Pulse (revistă), revistă medicală
 Pulse! (revistă), revistă muzicală
 The Pulse (comics)
 Pulse, o carte de Robert Frenay

Muzică

Artiști
 Pulse (formație), formație dance/house americană
 Pulse (grup), un grup britanic, câștigător al reality show-ului Dance X

Albume 
 Pulse (album de The Back Horn)
 Pulse (album de Front 242)
 Pulse (album de Greg Phillinganes)
 Pulse (album de Megumi Hayashibara)
 Pulse (album de Pink Floyd)
 Pulse (album de Toni Braxton)
 Pulse (album de Thomas Giles)

Cântece 
 Pulse (cântec), cântec de Fluke
 "Pulse", cântec de The Mad Capsule Markets de pe Osc-Dis
 "Pulse", cântec de The Psychedelic Furs de pe The Psychedelic Furs

Televiziune 
 Pulse (canal TV), stream media bazat pe jocuri video și sport
 Pulse (serial TV)

Radio 
 Pulse! (radio), stație radio gestionată de studenții de la London School of Economics
 Pulse 1 (radio), stație radio FM independentă din West Yorkshire, Anglia
 Pulse 2 (radio), stație radio AM independentă din West Yorkshire, Anglia

Jocuri video 
 Pulse (joc video)
 Gran Pulse, sau simplu Pulse, o lume fictivă din Final Fantasy XIII
 Pulse, a fost program săptămânal prezentat de Christina Lee, disponibil în Playstation Network.

Știință și tehnologie 
 Pulse (aplicație), aplicație pentru Android și iPad, deținută de LinkedIn
 Pulse (ALM), aplicație proprietară lifecycle management technology
 Pulse (interbank network), rețea electronică de transferuri de fonduri
 PULSE (P2PTV), software peer-to-peer
 PULSE (Police Using Leading Systems Effectively)
 Pulse, vehicol electric dezvoltat de Arcimoto
 Novell Pulse
 T-Mobile Pulse, telefon Android produs de Huawei

Altele 
 Pulse (festival), festival anual cultural, literar și sportiv de la All India Institute of Medical Sciences din New Delhi, India
 Pulse High School, New York City
 Central Pulse, a New Zealand netball team

Vezi și
 The Pulse (dezambiguizare)
 Puls (dezambiguizare)